Pitella es un género de foraminífero bentónico de la familia Hauerinidae, de la superfamilia Milioloidea, del suborden Miliolina y del orden Miliolida. Su especie tipo es Pitella haigi. Su rango cronoestratigráfico abarca el Holoceno.

Clasificación 
Pitella incluye a la siguiente especie:

 Pitella haigi

Otra especie considerada en Pitellaes:
 Pitella transversestriata, aceptado como Quinqueloculina transversestriata

Bibliografía 

Géneros de Miliolida
Géneros de foraminíferos bentónicos